Se også 543 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 

43
Artikler om enkelte år